Google Special är en av Googles funktioner, som möjliggör för användare av Google att utföra sökningar i en anpassad miljö. Till exempel finns kategorin "Microsoft", där man kan göra Google-sök med Microsoft-relaterade sökkategorier.

Externa länkar 
 Special Google Searches 

Special